Сезон НБА 1967/1968 — стал 22-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в шести играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1967 года под первым номером клубом «Детройт Пистонс» был выбран атакующий защитник Джимми Уокер из университета Провиденса. Под 2-м номером на том драфте был выбран Эрл Монро, под 5-м — Уолт Фрейзер, под 7-м — Пэт Райли, под 9-м — Мел Дэниелс, а под 17-м — Фил Джексон.

В этом сезоне в ассоциации дебютировали сразу две команды «Сан-Диего Рокетс» и «Сиэтл Суперсоникс». С этого года в регулярном чемпионате каждая из команд стала проводить по 82 матча, вместо 81-го в прошлом.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Уилт Чемберлен, Филадельфия-76
 Новичок года НБА: Эрл Монро, Балтимор Буллетс
 Тренер года: Ричи Герин, Сент-Луис Хокс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элджин Бэйлор
 Ф Джерри Лукас
 Ц Уилт Чемберлен
 З Дэйв Бинг
 З Оскар Робертсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Уиллис Рид
 Ф Джон Хавличек
 Ц Билл Расселл
 З Хэл Грир
 З Джерри Уэст

 Сборная новичков НБА
 Эрл Монро
 Боб Рул
 Уолт Фрейзер
 Эл Такер
 Фил Джексон

Ссылки 
 1967-68 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1967/1968